Южная Кишма — нефтяное месторождение в Сирии. Открыто в декабре 2009 года. Извлекаемые запасы нефти месторождения оцениваются в 4,9 млн тонн. Плотность нефти составляет 0,792 г/см3 или 47° API.

Оператором месторождении является сирийско-российская нефтяная компания Аль-Бу Камаль Петролеум Компани. Доля российской Татнефти — 50 %, а сирийской Генеральной нефтяной корпорацией Сирии — 50 %.

Ссылки 
 «Татнефть» открыла месторождение в Сирии
 «Татнефть» начала добычу нефти в Сирии
 Впервые в своей истории ОАО «Татнефть» начало добычу нефти за рубежом

Нефтяные месторождения Сирии